Професіональна футбольна група А 1969–70 — 46-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона здобув Левські-Спартак.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб ЦСКА Септемврійско знаме взяв участь у Кубку володарів кубків 1970—1971 як фіналіст Кубка Болгарії 1969—1970.
2. Клуб Берое був виключений зі змагань після заворушень серед вболівальників у матчі 18 туру проти клубу Левські-Спартак. Решта матчів було закінчено з технічною поразкою 0-3. Команді було присуджене останнє місце у турнірній таблиці.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

1969–1970
Болгарія
Болгарія
1969 у болгарському спорті
1970 у болгарському спорті